— японская теннисистка; победительница 30 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Эрика из интернациональной семьи: её отец Кадир Ваиб — француз, а мать — Санаэ Сэма — японка. У уроженки Токио есть старшая сестра — Юрика, которая также профессионально играет в теннис.

Японка пришла в этот вид спорта в семь лет.

Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (35)

Победы (20)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Японии